

Patronyme 
Le nom de Geer est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique):
 Charles de Geer (1720-1778), zoologiste suédois.
 Ellen Geer (1941-), actrice américaine. 
 Gerard Jakob de Geer (1858-1943), géologue suédois.
 
 Dirk Jan de Geer (1870-1960), homme politique néerlandais
Sara van de Geer (1958-), statisticienne néerlandaise
 Will Geer (1902-1978), acteur américain

Toponyme 
 Le Geer, rivière de Belgique et des Pays-Bas, affluent de la Meuse.
 Geer, commune francophone de Belgique située en Région wallonne dans la province de Liège.
 Geer, hameau de la commune de De Ronde Venen, Pays-Bas
 Geer, hameau de la commune de Vijfheerenlanden, Pays-Bas

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme